Ernest Augustus Edgcumbe,  comte de Mount Edgcumbe ( - ), titré vicomte Valletort entre 1818 et 1837, est un pair et un homme politique britannique.

Biographie 
Il est le deuxième mais l'aîné des fils survivants de Richard Edgcumbe (2e comte de Mount Edgcumbe), et de Lady Sophia, fille de John Hobart (2e comte de Buckinghamshire) . Il prend le titre de courtoisie de vicomte Valletort à la mort de son frère aîné, William Edgcumbe, vicomte Valletort, en 1818.

Il est élu au Parlement pour Fowey en 1819 (succédant à son frère aîné décédé, Lord Valletort), siège qu'il occupe jusqu'en 1826 . puis représente Lostwithiel jusqu'en 1830 . En 1837, il succède à son père au comté et entre à la Chambre des lords.

Famille 
Lord Mount Edgcumbe épouse Caroline Augusta, fille du contre-amiral Charles Feilding, en 1831. Elle est une demi-sœur de William Henry Fox Talbot. Il meurt en septembre 1861 à l'âge de 64 ans. Son fils, William Edgcumbe (4e comte de Mount Edgcumbe), lui succède au comté. Lady Mount Edgcumbe lui survit 20 ans et meurt en novembre 1881 .

Références

Liens externes 
 

Député du 8e Parlement du Royaume-Uni
Député du 7e Parlement du Royaume-Uni
Député du 6e Parlement du Royaume-Uni
Représentant de la Cornouailles à la chambre des communes
Comte de la pairie de Grande-Bretagne
Décès en septembre 1861
Naissance en mars 1797
Décès à 64 ans
Comte de Mount Edgcumbe